Red Dawn ("alba rossa" in lingua inglese) può riferirsi a:
 Alba rossa (Red Dawn) – film del 1984 diretto da John Milius
 Red Dawn - Alba rossa (Red Dawn) – film del 2012 diretto da Dan Bradley
 Red Dawn – traccia dell'album Tubular Bells II di Mike Oldfield del 1992
 Operazione Alba rossa (Operation Red Dawn) – operazione militare che portò alla cattura di Saddam Hussein il 14 dicembre 2003